

Patronyme
 Émile Massiet du Biest (1823-1888), homme politique français.
 Jacques Louis Marie Massiet du Biest (1898-1973), général de division français ;
 Jean Massiet du Biest (né en 1988), vulgarisateur politique français ;
 Raymond Massiet, marquis de Kéguelin de Rozières (1908-1995), résistant français.